Il singolare femminile  del torneo di tennis Plantation Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lauren Davis che ha battuto in finale Gail Brodsky 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Tetjana Lužans'ka (secondo turno)
 Camila Giorgi (primo turno)
 Julia Cohen (primo turno)
 Madison Brengle (secondo turno)

 Gail Brodsky (finale)
 Iryna Burjačok (secondo turno)
 Laura Thorpe (secondo turno)
 Catalina Castaño (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Plantation Open 2012